Баганд Холадаевич Магомедов (1 января 1955 года, с. Буцра-махи, хутор с. Урахи, ДАССР — 27 сентября 2020 года, Махачкала) — российский государственный деятель, политик и киноактёр. ВРИО Главы городского округа «город Махачкала» в июне—июле 2013 года, Депутат Народного Собрания РД 2 и 3 созыва (1999—2007), Мастер спорта СССР.

Биография 
Баганд Магомедов родился 1 января 1955 года на хуторе с. Урахи, в Буцра-махи Дагестанской АССР.

В 1972 году окончил Лицей-интернат во Владикавказе и в том же году поступил в ЛГИТМИК, окончив его в 1977 году, поступил на очную аспирантуру этого же вуза.

Трудовую деятельность начал в 1980 году Избербаше, работая Директором Даргинского государственного драматического театра им. О. Батырая до 1990 года. Также в это время по совместительству был директором Избербашского городского рынка.
Директор театра Баганд Магомедов — он и актер, в годы учебы в институте прошел ассистентуpy y И. Э. Коха, что позволяет ему проводить в театре занятия сценическим движением. Надо сказать, что все актеры даргинского театра очень хорошо двигаются, пластичны, и в этом немалая заслуга их преподавателя. Как директор Б. Магомедов обладает многими замечательными качествами, а главное — очень любит театр.

С 1980-х годах снимался в кино, играл роли в фильмах «Сказания о храбром Хочбаре» (1983), «Белое проклятье» (1987), «Тайна рукописного Корана» (1991), «Человек в зелёном кимоно» (1991).

С 1990 года преподаватель актёрских дисциплин на театральном отделении ДГУ в Махачкале.

С 1993 года — учёба на юридическом факультете ДГУ. Окончил в 1998 году. Имеет звание Мастера спорта СССР по Ушу-саньда.

Общественно-политическая деятельность 
В 1999 году принимает активное участие в составе «Интербригады» Народного Ополчения в противодействии боевиков, вторгшихся в Дагестан.

C 1999 — Председатель Дагестанского республиканского комитета профсоюзов работников потребительской кооперации.

С 1999—2003 — Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, Председатель комитета собственности НС РД 2 созыва.

С 2003—2007 — Депутат Народного Собрания Республики Дагестан 3 созыва.

С 2007—2013 — Первый Заместитель Главы Муниципального образования Городской округ «город Махачкала».

С июня по июль 2013 года — Исполняющий обязанности Главы Муниципального образования Городской округ «город Махачкала».

Награды и признание 
Лауреат Государственной премии Республики Дагестан в области театрального и кино-искусства (2007).

Помимо ордена Мужества, награждён так же орденами Дружбы (2005), «За заслуги перед Республикой Дагестан» и рядом ведомственных медалей.

За личное мужество и отвагу поощрён именными часами Председателя Правительства РФ В. В. Путина в 1999 году.

Награды 
 Орден Мужества (Указом Президента РФ в 1999 г.);
 Орден Дружбы (Указом Президента РФ в 2005 г.);
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (Указом Президента РД в 2009 г.)
 Именные золотые часы Председателя Правительства РФ (1999 г.)

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в Урахи
Главы Махачкалы
Умершие от COVID-19 в России